Partido Conservador steht für:

 Partido Conservador (Bolivien)
 Partido Conservador (Brasilien)
 Partido Conservador (Chile)
 Partido Conservador Ecuatoriano
 Partido Conservador de Nicaragua
 Partido Conxervador (Spanien), 1874–1931, auch Partido Liberal-Conservador
 Partido Conservador (Venezuela), 1830–1908